Batesia, genre d'insectes lépidoptères de la famille des Nymphalidae.
 Batesia, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.